Příjmení Zuna nosí tyto osobnosti:

 Michal Zuna (* 1982), český podnikatel a politik, poslanec PSP ČR
 Milan Zuna, více osobností, viz rozcestník
 Pavel Zuna (* 1967), český televizní novinář a moderátor
 Thomas Frank Zuna (1893–1983), americký vytrvalec s českými kořeny
 Václav Zuna (* 1982), český lední hokejista